ATP steht für:
 Adenosintriphosphat, universeller Energieträger in lebenden Organismen
 Advanced Threat Protection (Erweiterter Bedrohungsschutz für Firmennetzwerke), Microsoft Defender ATP
 Airline Transport Pilot, Bezeichnung für Piloten gewerblicher Flugzeuge und Hubschrauber, siehe Verkehrspilotenlizenz
 Arbitrage Trading Program, Computerprogramme für automatisierten Handel in Wertpapieren
 Association of Tennis Professionals,  Verband der Profispieler im Herrentennis
 Association of Test Publishers, Internationale Vereinigung der Anbieter psychologischer Tests
 ATP (Bauwirtschaft), österreichisches Architektur- und Ingenieurbüro
 ATP (Beförderungsabkommen), Beförderungsabkommen leichtverderblicher Lebensmittel
 Airbus Technologiepark in Hamburg-Finkenwerder, siehe Airbus #Deutschland
 Allgemeiner Testpool, alle Bundeskaderathleten, die nicht bereits Mitglieder des Registered Testpool (RTP) oder des Nationalen Testpool (NTP) sind
 Adaption to Technical Progress, Änderungen von EU-Vorschriften, siehe beispielsweise Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) #Aktualisierungen und Anpassungen
 Anti Tachycardia Pacing, Möglichkeit zur Therapie von Tachykardie (Herzrasen)
 AppleTalk Transaction Protocol, Protokoll
 Arbeitsgemeinschaft Tropenpädiatrie, Verein zur Unterstützung der Gesundheitsversorgung für Kinder in tropischen Ländern
 Assertiveness Training Program, Begriff der Verhaltenstherapie, siehe Selbstsicherheitstraining
 ATP Autoteile, Onlineshop für Kfz-Ersatzteile und Zubehör
 ATP (Metropolitanstadt Genua), Verkehrsunternehmen in der Metropolitanstadt Genua
 Atraumatische transgingivale Perforation, Begriff aus der Zahnmedizin
 Aufteilungsplan, Dokument, das die Sondereigentumseinheiten einer Immobilie beschreibt
 Automatic Train Protection (GW ATP), britisches Zugbeeinflussungssystem
 Automatic Train Protection, Bezeichnung für eine Klasse von Systemen der Zugbeeinflussung
 Automated theorem proving (Automatische Theorembeweiser), Form des maschinengestützten Beweisens
 Automotive Testing Papenburg, Auto-Teststrecke und deren Betreibergesellschaft in Papenburg
 Available-to-promise, Begriff für verbindliche Verfügbarkeit in der Logistik
 Awake-Time Period, englisch für das subjektive Verständnis eines Tages
 Aydınlık Türkiye Partisi, politische Partei in der Türkei
 BAe ATP, Verkehrsflugzeug des Herstellers British Aerospace
 Aitape Airport (IATA-Code), Flugfeld von Aitape, Provinz Sandaun, Papua-Neuguinea

Atp steht für:
 Atp Verlag

atp steht für:
 atp – Automatisierungstechnische Praxis, Fachzeitschrift des Deutschen Industrieverlag München
 Pudtol Atta (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Atta (Dialektcluster), gesprochen von den Aeta um Pudtol auf der Insel Luzon, Philippinen

Abkürzung